Симон III де Монфор (; ум. ), по прозвищу Лысый — нормандский аристократ из дома Монфор-л’Амори, граф д'Эврё (c 1140), сеньор де Монфор-л'Амори (с 1137), участник англо-французских войн середины XII века, дед знаменитого Симона де Монфора, лидера Альбигойского крестового похода.

Биография 
Симон был сыном Амори III де Монфора, графа д’Эврё и одного из главных лидеров мятежей нормандских баронов против английского короля Генриха I в начале XII века, и Агнессы де Гарланд, дочери Ансо де Гарланда, сеньора де Рошфор и де Гурне. После смерти Амори III в 1137 году графство Эврё унаследовал его старший сын Амори IV, а Симону достались владения Монфоров в Иль-де-Франсе (Монфор-л'Амори, Рошфор, Гурне-сюр-Марн). Амори IV скончался спустя три года после смерти отца, не оставив потомства. В результате графство Эврё также отошло Симону III.

Обладая обширными владениями как в Нормандии, так и в Иль-де-Франсе, Симон III де Монфор являлся прямым вассалом королей Англии и Франции и одним из крупнейших баронов региона. В эпоху гражданской войны в Англии 1135—1154 годов Симон, вероятно, первоначально поддерживал короля Стефана Блуаского, однако активного участия в военных действиях не предпринимал. Уже после краха нормандского похода Стефана в 1137 году началось постепенное сближение Симона де Монфора с партией императрицы Матильды и к середине 1140-х годов он окончательно перешёл на сторону анжуйцев, признав герцогом Нормандии Жоффруа Плантагенета, а позднее и его сына Генриха.

После вступления на английский престол в 1154 году Генриха II обострились англо-французские отношения. В 1159 году вспыхнул конфликт с Людовиком VII, связанный с притязаниями Генриха II на графство Тулузское. В этом конфликте Симон III де Монфор поддержал английского короля и передал ему свои замки Монфор, Рошфор и Эпернон в Иль-де-Франсе. В результате, по свидетельству Роберта де Ториньи, система коммуникаций Людовика VII между Парижем, Орлеаном и Этампом оказалась перерезанной и французский король был вынужден прекратить военные действия. Впоследствии, однако, англо-французские отношения нормализировались и Симон примирился с королём Франции. Более того, Людовик VII передал под его охрану замок Сен-Лежер, находящийся недалеко от Эпернона.

В период мятежа сыновей Генриха II 1173—1174 годов, сопровождавшегося вторжением французской армии Людовика VII в Нормандию, Симон III де Монфор вновь остался на стороне английского короля. Вместе с Вильгельмом Омальским Симон был пленён в Омале в 1173 году, когда этот замок был захвачен фландрским графом Филиппом I Эльзасским, поддержавшим мятеж. Возможно к этому времени относится осада Эврё, свидетельства о которой сохранились в грамоте Карла VI горожанам Эврё 1378 года. В 1177 году Симон присутствовал при подписании мирного договора между королём Генрихом II и его сыном Генрихом Молодым королём, лидером восстания 1173—1174 гг.

Симон III де Монфор скончался в 1181 году и был похоронен в соборе города Эврё. После его смерти графство Эврё и владения в Нормандии, за которые Монфоры являлись вассалами английского короля, унаследовал старший сын Симона III Амори V. Спустя год он также скончался, оставив единственного сына — Амори VI, последнего графа д’Эврё из рода де Монфор-л’Амори. Французские владения семьи, включая Монфор-л’Амори, Рошфор, Гурнэ и Эпернон, после смерти Симона III перешли по наследству его младшему сыну Симону IV (ум. 1188), который благодаря браку с наследницей дома де Бомон обеспечил присоединение обширных земель этого рода в Англии и приобретение титула графа Лестера. Сын Симона IV Симон V де Монфор получил мировую известность как вождь Альбигойского крестового похода.

Брак и дети 
Симон III де Монфор был женат на некой Матильде (Мод), происхождение которой неизвестно. Их дети:
 Амори V де Монфор (ум. 1182), граф д’Эврё (с 1181), женат (с 1170) на Мабель (Мод), дочери Уильяма Фиц-Роберта, графа Глостер. Имели единственного сына:
 Амори VI де Монфор (ум. 1213), граф д’Эврё (с 1182), граф Глостер (c 1200), женат 1-м браком (до 1198) на Агнес д’Амбуаз (ум. после 1198), дочери Гуго II д’Амбуаз, 2-м браком (с 1202) на Мелисенде де Гурнэ, дочери Гуго IV, сеньора де Гурнэ. Последний граф д’Эврё из дома Монфор-л’Амори;
 Симон IV де Монфор (ум. 1188), сеньор де Монфор (с 1181), женат (с ок.1165) на Амиции де Бомон (ок.1150 — 1215), дочери Роберта де Бомона, 3-й графа Лестера, отец Симона де Монфора, вождя Альбигойского крестового похода;
 Бертрада де Монфор (1155—1227), замужем (1169) за Гуго де Кевильоком (1153—1181), графом Честером.

Примечания

Ссылки 
 Генеалогия Симона III де Монфора на сайте Фонда средневековой генеалогии
 Генеалогия Монфоров на сайте Мирослава Марека
 Генеалогия Монфоров на сайте Racines et Histoire

Персоналии:Англонормандская монархия
Нормандская знать
Графы д’Эврё
Симон 3
Персоналии, чья дата рождения не установлена